Meadowville peut faire référence à :

Lieux 

Meadowville (Nouvelle-Écosse)